Американские Виргинские острова принимали участие в летних Олимпийских играх 2012 года, которые проходили в Лондоне (Великобритания) с 27 июля по 12 августа, где их представляли 7 спортсменов в трёх видах спорта. На церемонии открытия Олимпийских игр флаг Американских Виргинских островов нёс , а на церемонии закрытия — .

На летних Олимпийских играх 2012 Американские Виргинские остров не сумели завоевать ни одной олимпийской медали. ЛаВерне Джонс-Ферретт рассматривалась как претендент на завоевание медали, но она не сумела даже выйти в финал на дистанции 100 и 200 метров.

Состав и результаты

Лёгкая атлетика 

Представительницы женского спринта имели хорошие шансы оказаться в финалах своих дисциплин. Особенные надежды были связаны с опытной ЛаВерне Джонс-Ферретт. В первом раунде на дистанции 100 метров 31-летняя спортсменка показала общий 11 результат, установив при этом национальный рекорд. На дистанции 200 метров она остановилась всего в шести сотых секунды от попадания в финал, при том, что в полуфинал попала с пятым временем. Её молодая партнерша по команде Эллисон Питер также сумела пробиться в полуфинал на двухсотметровке, однако там оказалась лишь предпоследней.

Мужчины
Беговые виды

Технические виды

Женщины
Беговые виды

Плавание 

В плавательном бассейне Американские Виргинские острова были представлены лишь Брэнденом Уайтхерстом, выступавшим на королевской дистанции — 100 метров вольным стилем. В первом раунде он показал в своём заплыве последний седьмой результат, даже несмотря на то, что на старт не вышел известный тринидадец Джордж Боуэлл. В общем зачете Уайтхерст занял 36 место из 56 стартовавших спортсменов.

Мужчины

Парусный спорт 

Сай Томпсон и Маюми Роллер изначально не рассматривались, как претенденты даже на относительно высокие места, однако Томпсон очень достойно выступил в своём классе, постоянно показывая результаты в середине турнирной таблицы, а однажды даже забрался в двадцатку сильнейших. А вот Маюми Роллер ничего не смогла противопоставить более опытным соперницам: раз за разом занимала одно из последних мест и лишь однажды провела относительно удачную гонку, в которой заняла 22 место, что позволило ей обойти представительницу Островов Кука и оказаться не последней в итоговом зачете.

Мужчины

Женщины

Примечания

Ссылки 
 
 

Американские Виргинские острова